Henri Édouard Truchot, peintre français né le  à  Bliescastel  (Sarre), mort le .
 Jean Truchot (Épinac 1870- Autun 1939) architecte-voyer de la ville d'Autun.
 Olivier Truchot, journaliste français né en 1968.
 Didier Truchot, cofondateur d'Ipsos.